The Idle Rich – film del 1914 diretto da Sidney Olcott
 The Idle Rich – film del 1915
 The Idle Rich – film del 1915 diretto da Charles Ransom
 The Idle Rich – film del 1921 diretto da Maxwell Karger
 The Idle Rich – film del 1929 diretto da William C. de Mille